Юрий Иванович Абызов (19 ноября 1921, Реж, Свердловская область — 20 июня 2006, Рига) — советский и латвийский писатель, библиограф, литературовед, специалист по истории русской культуры Прибалтики.

Биография 
Детство и юность провёл в Алапаевске, с 1937 года — в Асбесте. В 1940 году поступил в Уральский университет. С начала 1942 года воевал на Юго-Западном фронте. Был ранен под Харьковом. После войны продолжил учёбу в Свердловском университете. В 1946 году перевёлся в Латвийский государственный университет, и окончил его в 1949 году.

По окончании университета преподавал в Рижском педагогическом институте. Занимался переводческой деятельностью (с латышского, польского, чешского, сербохорватского, английского языков). С 1952 года работал редактором в Латгосиздате.

В 1989—2006 годах председатель Латвийского общества русской культуры. В 1997 году принят в гражданство Латвии за особые заслуги.

Похоронен в Риге на Втором Лесном кладбище.

Составленные издания 
 Русское печатное слово в Латвии, 1917—1944 годы — Стэнфорд, 1991 — в 4 т.
 От Лифляндии к Латвии — в 2 т.
 Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. — Рига: Даугава, 1999 — Т. 4
 «Газета „Сегодня“ 1919—1940» — в 2 т.
 А издавалось это в Риге. 1918—1940. — М.: Русский путь, 2006 — ISBN 5-85887-226-3 , ISBN 978-5-85887-226-9

Примечания

Литература

Ссылки 
 Иван Толстой. Памяти Патриарха. К 100-летию Юрия Абызова // Радио «Свобода». 13 декабря 2021.
  Некролог 
 Интервью Ю. Абызова М. Бомбину
  Здравствуйте, Юрий Иванович!  — интервью о Ю. Абызове с Б. Равдиным

Выпускники Латвийского университета
Литературоведы Латвии
Русские писатели XX века
Писатели Латвии
Переводчики Латвии
Похороненные на Лесном кладбище